Gassau ist der Ortsname von

 Gassau (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Gassau (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern